

Населені пункти та їхні частини

 Ґолеєво — село в гміні Єзьора-Вельке Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґолеєво — село в гміні Ґоздово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Ґолеєво — село в гміні Пакослав Равицького повіту Великопольського воєводства
 Ґолеєво — колонія в гміні Пелчице Хощенського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки